Виктор Емануил може да се отнася до:

 Виктор Емануил I – крал на Сардиния
 Виктор Емануил II – първият крал на обединена Италия
 Виктор Емануил III – крал на Италия и внук на горния